Jean-Chrysostome Brauneis ist der Name folgender Personen:

*Jean-Chrysostome Brauneis senior (1785–1832), kanadischer Komponist
Jean-Chrysostome Brauneis junior (1814–1871), kanadischer Komponist, Organist und Musikpädagoge